John Low est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1467), évêque catholique anglais
 (1788-1880), général écossais de l'armée indienne britannique
 (né en 1953), administrateur d’œuvres de charité britannique

Voir aussi

Low, John